Ричард Лафлин «Лохлин» Манро (; род. 12 февраля 1966, Лак-ла-Хаш, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр.

Биография 
Лохлин начал свою актёрскую карьеру после того, как получил серьёзную спортивную травму, которая не позволила ему в дальнейшем заниматься профессиональным хоккеем. Сначала, принимая во внимание свои музыкальные способности, Лохлин погрузился в музыку, начал выступать в клубах Ванкувера и Колумбии. Также легко он завоевал признание и у телезрителей, а вскоре переключился и на киноиндустрию.

Дебютной работой Манро в кино стало участие в триллере о студенческом братстве «Беги» (1991). За этим фильмом последовали съёмки в вестерне Клинта Иствуда «Непрощённый» (1992), а за ним последовал фильм ужасов «Нужные вещи» (1993), снятый по одноимённому роману Стивена Кинга. В 1994 году Манро сыграл в комедии «Караван на восток» и фильме ужасов «Трансеры 4: Пиковый валет».

Бывший полупрофессиональный хоккеист и водный лыжник, Манро был крепко сложен, и мускулы не раз помогали ему получать роли вроде студента Клиффа из фильма «Мертвец в колледже» (1998) или Крэйга, инструктора по фитнесу из комедии «Ночь в Роксбери» (1998). В 2000 году Манро появился в «Дуэтах», где сыграл вместе с Гвинет Пэлтроу. В это же время сыграл в «Очень страшном кино» и в комедии «Камуфляж», в которой исполнил роль актёра-неудачника, решившего стать частным сыщиком.

В последующие годы появился во множестве фильмов: «Убей меня позже» (2001), «Снежный гонщик» (2001), «Полный беспредел» (2002), «Под прессом» (2002), «Хранитель» (2004), «Белые цыпочки» (2004), «Охота на призраков» (2005), «Древнее проклятие» (2006), «Дежурный папа: Летний лагерь» (2007), «Искусство войны 2: Предательство» (2008) и других.

Всего с 1987 года Лохлин сыграл более 250 ролей в различных фильмах и телесериалах.

Личная жизнь 
14 июня 1997 года женился на девушке по имени Шэрон. Воспитывает двоих детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1966 году